Prefa steht für:

 PREFA Aluminiumprodukte, deutscher Bauelementehersteller
 Prefa Praha, Bauunternehmen in Prag, Tschechien, siehe Heberger Bau
 MABA Prefa, Betonhersteller in Veselí nad Lužnicí, Tschechien, siehe MABA Gruppe #MABA Prefa, Eurobeton MABA

Abkürzung